И́ня (в верховье Нонна) — река в Хабаровском крае, впадает в Охотское море. Длина — 330 км, площадь бассейна — 19 700 км².

Берёт начало на северо-восточной оконечности хребта Сунтар-Хаята из озера Хэл-Дэги на высоте 953 м. При впадении в Охотское море разбивается на рукава. Питание снеговое и дождевое. Весеннее половодье, летом дождевые паводки. Наиболее крупный приток — Нилгысы (правый).

Около устья реки расположен посёлок Новая Иня.

Притоки 

 13 км: протока без названия (пр.)
 23 км: Катнеркан (лв.)
 31 км: без названия (лв.)
 40 км: Нижн. Нют (лв.)
 40 км: Нют (лв.)
 45 км: Желтый (лв.)
 47 км: Донышки (пр.)
 60 км: Халы (пр.)
 64 км: Уклюнчан (лв.)
 67 км: Шумный (пр.)
 68 км: Гуйкич (пр.)
 76 км: Няут (лв.)
 78 км: Хейджан (пр.)
 84 км: Хивачан (лв.)
 86 км: Амундакан Третий (лв.)
 87 км: Кыл (лв.)
 93 км: Тунманон (пр.)
 101 км: Нилгысыг (в верховье Будыга) (пр.)
 106 км: без названия (лв.)
 108 км: Нюриченья (лв.)
 108 км: Эмульчикан (лв.)
 114 км: без названия (пр.)
 118 км: Джугаджак (лв.)
 119 км: без названия (пр.)
 137 км: без названия (пр.)
 142 км: протока без названия (пр.)
 147 км: Бургали (лв.)
 148 км: без названия (лв.)
 154 км: без названия (лв.)
 154 км: Хуларин (Хуламрин) (лв.)
 161 км: Эльгенчан (лв.)
 162 км: без названия (пр.)
 166 км: без названия (пр.)
 166 км: Накими Первая (пр.)
 172 км: без названия (лв.)
 176 км: Накими Вторая (пр.)
 180 км: Туджак (лв.)
 184 км: без названия (лв.)
 184 км: без названия (пр.)
 188 км: без названия (лв.)
 188 км: Нялоп (пр.)
 192 км: без названия (лв.)
 202 км: без названия (лв.)
 209 км: Тас (лв.)
 220 км: Индус (пр.)
 236 км: без названия (лв.)
 247 км: Хейджан (пр.)
 255 км: без названия (лв.)
 274 км: Хетанджа (лв.)
 287 км: без названия (лв.)
 292 км: без названия (лв.)
 303 км: Сирегнан (пр.)
 310 км: без названия (пр.)
 314 км: Хиринян (пр.)
 314 км: без названия (лв.)
 320 км: без названия (лв.)
 322 км: Майма (пр.)
 327 км: без названия (пр.)

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Охотского района